Jan van Lieshout (1836-1919), wethouder
Eustachius van Lieshout (1890-1943), zaligverklaarde missionaris
Harry van Lieshout (1902-1977), politicus
Arie van Lieshout (1918-1944), kunstschilder
Henry van Lieshout (1932-2009), bisschop
Ted van Lieshout (1955-), schrijver en illustrator
Joep van Lieshout (1963-), beeldhouwer
Erik van Lieshout (1968-), beeldend kunstenaar
Johan van Lieshout (1969-), atleet
Maarten van Lieshout (1985-), voetballer
Jamie van Lieshout (1991-), atlete
Irene van Lieshout (1993-), atlete
Glenda van Lieshout (1995-), voetbalster

Peter van Lieshout, doorverwijspagina

En ook:
Atelier Van Lieshout, kunstwerkplaats in Rotterdam

Achternaam